Lizette Cabrera era la campionessa in carica dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma quest'anno è impegnata alle qualificazioni degli US Open 2022.

In finale Dar'ja Kasatkina ha sconfitto Daria Saville con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Dar'ja Kasatkina (Campionessa)
  Alison Van Uytvanck (ritirata)
  Jasmine Paolini (secondo turno)
  Anna Bondár (secondo turno)
  Nuria Párrizas Díaz (quarti di finale)

 Lucia Bronzetti (ritirata) 
 Kaja Juvan (primo turno) 
 Tereza Martincová (secondo turno) 
 Daria Saville (finale) 
 Marta Kostjuk (semifinale, ritirata)

Wildcard 

  Dar'ja Kasatkina (Campionessa)
  Victoria Mboko (primo turno)

 Katherine Sebov (secondo turno)

Alternate 

  Jamie Loeb (primo turno)

Qualificate 

  Cadence Brace (secondo turno)
  Kayla Cross (primo turno)

 
  Marina Stakusic (secondo turno) 
  Lulu Sun (primo turno)

Lucky loser 

  Himeno Sakatsume (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Championnats de Granby 2022